Kuti László (1904–1975) onkológus főorvos, a magyarországi rákszűrés megszervezője
 Kuti László (1946–2022) geológus, szakszervezeti vezető
 Kuti László (1954) válogatott labdarúgó
 Kuti László (1965) szobrászművész
 Kuti László Mikola-díjas pedagógus